

Скаржин — село в гміні Опорув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Скаржин — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Скаржин — село в гміні Скужець Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Скаржин — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Скаржин — село в гміні Плонськ Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Скаржин — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Скаржин — село в гміні Кавенчин Турецького повіту Великопольського воєводства